Эмбаррэс — река в провинции Альберта (Канада).
 Эмбаррэс — река в штате Иллинойс (США).